Supercoppa olandese 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa olandese 2018 – torneo di pallavolo maschile